Plusieurs cathédrales de l’Église catholique ont été nommées cathédrale Notre-Dame-de-Grâce :
 la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai en France ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Daming en Chine ;
 la pro-cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Praia au Cap-Vert ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de São Tomé à Sao Tomé-et-Principe.

On trouve aussi une cathédrale Notre-Dame-des-Grâces à Koupéla au Burkina Faso.

Voir aussi 
 
 
 
 , 

NotreDameGrâce
~NotreDameGrâce